

Lokalizacje

Niemcy 
 Alzenau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Alzenau – były powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Olszanica
 Olszanka

Inne 
 Alzenau – zamek